interpolacja (grafika komputerowa)
 interpolacja (kartografia)
 interpolacja (matematyka)
 interpolacja (paleografia)
 interpolacja (automatyka)
 interpolacja (muzyka)